

Plantas da família Asteraceae 
 Camomila-vulgar — (Matricaria recutita), também chamada simplesmente de camomila, camomila-alemã, matricária
 Camomila-romana — (Chamaemelum nobile), também chamada de camomila-de-paris, camomila-romana ou macela

 Falsa-camomila ou margaça ou Anthemis arvensis subsp. arvensis

Desambiguações de vegetais